Le terme protodiacre, qui signifie « premier des diacres », peut désigner :
Le cardinal protodiacre, dans le monde catholique.
Un protodiacre de l'église orthodoxe.